Étienne Geoffroy ist der Name folgender Personen:

* Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), französischer Zoologe 
 Étienne François Geoffroy (Geoffroy der Ältere; 1672–1731), französischer Chemiker
 Étienne Louis Geoffroy (1725–1810), französischer Pharmazeut und Entomologe